Hartung est un nom de famille d'origine germanique, notamment porté par (ordre alphabétique) :
Edmond-Henri-David Hartung (1819-1896), général français ;
 Fritz Hartung (1883 - 1967), historien allemand ;
 Hans Hartung (1904 - 1989), peintre français d'origine allemande ;
 James Hartung (né en 1960), gymnaste artistique américain ;
 Karl Hartung (1908-1967), sculpteur allemand ;
 Raymond Hartung, scénariste, producteur et réalisateur américain ;
 Wilfried Hartung (né en 1953), nageur allemand.

Homonymie de patronyme